Се́рбия может означать:

 Сербия — современное государство (с 2006) в юго-восточной Европе.
 Королевство Сербия — средневековое королевство в 1217—1346 годах под властью династии Неманичей.
 Моравская Сербия — средневековое княжество в 1371—1401 годах, возникшее после распада Сербского царства.
 Сербия (Северная Сербия) — провинция Габсбургской монархии с 1718 по 1739 год.
 Княжество Сербия — княжество, существовавшее в 1815—1882 гг.
 Сербия — марионеточное государство Германии во время 2-й мировой войны, существовавшее в период с 1941 по 1944 год.
 Социалистическая Республика Сербия — одна из шести республик СФРЮ (1946—1992).
 Республика Сербия — республика в составе Союзной Республики Югославия и Государственного союза Сербии и Черногории с 1992 года по 2006 год.

 Другое
 Небесная Сербия
 Лужицкая Сербия — одно из названий Лужицы.
 (1564) Сербия — астероид.
 Сербия (тюрьма) — народное название несуществующей ныне женской тюрьмы, находившейся в Варшаве, Польша.

 См. также
 Сербское царство
 Сербская деспотовина
 Сербия и Черногория
 Новая Сербия 
 Великая Сербия
 Республика Сербская